Baia (Tulcea), een plaats in het Roemeense district Tulcea
 Baia (Arad), een plaats in het Roemeense district Alba
 Baia (Suceava), een plaats in het Roemeense district Suceava
 Baia (Italië), het romeinse Baiae, een plaats in de Italiaanse provincie Napels
 Baia Mare, een stad in Roemenië